Diestramima är ett släkte av insekter. Diestramima ingår i familjen grottvårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grottvårtbitare
Diestramima